ППБ може означати:
 Правила пожежної безпеки — правила, що встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки для підприємств, установ, організацій, житлових будинків та інших об'єктів.
 Підвісний паливний бак — паливний бак, ємність для розміщення на зовнішньому кріпленні літального апарату додаткового запасу палива.
  — хімічна речовина, яка збільшує дію інсектицидів, у тому числі у ветеринарних препаратах.
 ППБ є частиною маркування класу невеликих дротових реостатів (змінних резисторів)
  () — трьохступенева система визначення цілей для складних проєктів та засобів їх фінансування, функціонує в США з середини 1960-х років.

Примітки